

Geografia
Con Oriole o Oriuli (Orjule) si intende un gruppo di due isole dell'arcipelago delle isole Quarnerine in Croazia composto da:
 Oriole Grande (Vele Orjule)
 Oriole Piccola (Male Orjule)

Altro
 USS Oriole, varie navi della Marina militare statunitense

Pagine correlate 
 Oriole Records